Sturle Holseter (ur. 9 kwietnia 1976) – norweski skoczek narciarski, reprezentant Vikersund I.L.

Przebieg kariery 
W Pucharze Świata zadebiutował 17 marca 1990 na średniej skoczni w Raufoss, gdzie zajął 76. miejsce. W sezonie 1990/1991 cztery razy wystartował w konkursach Pucharu Świata, jednak ani razu nie zdobył punktów zawodów tej rangi. Najwyższe miejsce w sezonie zajął 23 marca 1991 na Velikance w Planicy, gdzie był 39.

W latach 1992–1994 nie startował w żadnych zawodach. 8 lutego 1995 podczas zawodów Pucharu Świata na skoczni w Lillehammer zdobył pierwsze w karierze punkty, zajmując 16. miejsce. 12 lutego 1995 w Oslo był 26. 2 grudnia 1995 w Lillehammer podczas pierwszego występu w zawodach PŚ w sezonie 1995/1996 zajął szóstą pozycję. 12 grudnia 1995 na skoczni w Predazzo był 17. 14 stycznia 1996 w Engelbergu zajął 15. lokatę, a dwa tygodnie później na Wielkiej Krokwi w Zakopanem był 14. 9 marca 1996 podczas konkursu lotów na skoczni w Harrachovie zajął siódme miejsce.

30 listopada 1996 w Lillehammer zajął dziewiątą lokatę. 18 stycznia 1997 podczas konkursu PŚ w Sapporo zajął drugie miejsce ex aequo z Miką Laitinenem, a przegrywając tylko z Adamem Małyszem. Dzień później na tej samej skoczni był ósmy. Cały sezon 1996/1997 zakończył na 22. miejscu, zdobywając 234 punkty. W sezonie 1997/1998 kilka razy zdobywał punkty w Pucharze Świata. 29 listopada 1997 w Lillehammer był 27. 17 stycznia 1998 w Zakopanem zajął 14. miejsce. Podobnie 8 marca w Lahti. Tydzień później w Oslo był 16. Cały sezon zakończył na 40. miejscu w klasyfikacji Pucharu Świata. Ostatni występ w międzynarodowych zawodach zaliczył 29 listopada 1998 podczas konkursu PŚ w Lillehammer, gdzie zajął 38. miejsce.

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata 
  Sapporo – 18-01-1997 (2. miejsce)

Linki zewnętrzne 
 Sylwetka na oficjalnej stronie FIS-u

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1976